Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et H.

Sigles et abréviations 
 AH, Air Algérie, compagnie nationale algérienne selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 Ah, symbole de l'ampèreheure, unité de charge électrique
 aH, symbole de l'attohenry, soit 10-18 henry
 AH, Authentication Header, protocole réseau lié à IPsec défini dans la 
 AH ou A. H., anno Hegirae (année de l'Hégire), dans le calendrier musulman
 A.H : Armée de Hongrie.

Patronyme 
 James Ah Koy (1936-), homme d'affaires, homme politique et diplomate fidjien ;
 Rachel Ah Koy (1989-), nageuse fidjienne.

Astronomie 

 AH Leporis, une étoile similaire au Soleil située dans la constellation du Lièvre.

Autres sens 

 Adolf Hitler
 Alfred Hitchcock
 Anne Hidalgo, maire de Paris (France)
 Ah, interjection française, le plus souvent notée « Ah ! »
 Ah est un digramme de l'alphabet latin

Code